Johan Olsson ist der Name folgender Personen:

* Johan Olsson (Eishockeyspieler) (* 1978), schwedischer Eishockeyspieler
 Johan Olsson (Skilangläufer) (* 1980), schwedischer Skilangläufer